

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meyo“ beginnt.

Meyo 



Meyom 
 Meyomesse, Enoh (* 1954), kamerunischer Autor, Historiker, Blogger und politischer Aktivist

Meyon 
 Meyong Zé, Albert (* 1980), kamerunischer Fußballspieler